Herbert peut  désigner :
 Herbert Williams-Wynn (7e baronnet) (1860-1944), homme politique gallois ;
 Herbert Williams (1860-1937), évêque anglican néo-zélandais ;
  (1860-1942), joueur de cricket anglais ;
  (1884-1954), homme politique britannique ;
  (1890-1943), homme politique australien du Queensland ;
  (1900-1974), joueur de cricket anglais  ;
 Herbert Williams (1908-1990), skipper américain.

Herb Williams peut  désigner :
  (1885-1924), joueur australien de football australien ;
 Herb Williams (né en 1958), joueur de basket-ball américain ;
  (né en 1958), joueur américain de football américain.

Voir aussi 
  (né en 1940), joueur de football gallois